Вавило́нская ба́шня — многозначный термин.
 Вавилонская башня — легендарная башня, которой посвящено библейское предание.
 Вавилонская башня — ксилография 1928 года нидерландского художника Эшера.
 Вавилонская башня — известная картина художника Питера Брейгеля.
 Вавилонская башня — дебютная повесть американского писателя Теда Чана, опубликованная в 1990 году.
 Вавилонская башня — бразильский сериал телекомпании «Глобу» 1998 г.
 Вавилонская башня — головоломка.
 Вавилонская башня — небоскрёб в Батуми.
 Вавилонская башня — интернет-проект, посвященного сравнительно-историческому языкознанию

Примечания